Martin Schulz peut désigner :
 Martin Schulz van Treeck (1928-1999), architecte allemand ;
 Martin Schulz (1955-), homme politique allemand ;
 Martin Schulz (1990-), paratriathlète allemand.